Термин Шарлотина мрежа има више значења.

 Шарлотина мрежа (роман), амерички роман списатељице Е. Б. Вајт написан 1952. године
 Шарлотина мрежа (филм из 1973), амерички анимирани филм
 Шарлотина мрежа 2: Вилбурова велика авантура, наставак филма из 1973. године
 Шарлотина мрежа (филм из 2006), римејк анимираног филма из 1973. године